El sudoeste o suroeste es un punto cardinal.

Sudoeste o suroeste también puede referirse a:
 Sudoeste, región de Australia Occidental.
 Sudoeste, región de Camerún.
 Sudoeste, región de Antioquía, Colombia.
 Sudoeste, región de Estados Unidos.
 Sudoeste, región de Inglaterra.
 Sudoeste, región de México.
 Suroeste, región de Burkina Faso.
 Suroeste, región de Etiopía.